Ю́рий Васи́льевич Соловьёв: Соловьёв, Юрий Васильевич (1933—2017) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Соловьёв, Юрий Васильевич (1948—2019) — советский и российский военачальник, генерал-полковник, командующий войсками специального назначения.